Blanka Portugalská (25. února 1259, Santarém – 17. dubna 1321, Burgos) byla portugalská infantka.

Život 
Narodila se jako dcera portugalského krále Alfonse III. Portugalského a jeho manželky královny Beatrix Kastilské. Po stopách její pratety královny Terezy Portugalské a dalších členek královských a šlechtických rodů odešla roku 1277 žít do kláštera v Lorvão avšak ne jako řeholnice.

Roku 1295 se stala řeholnicí v Las Huelgas o čemž svědčí dopis z 15. dubna 1295, kde podrobně popisuje důvodu vstupu do kláštera a to na základě doporučení jejím strýcem králem Sanchem IV. Kastilským. Na začátku však do kláštera vstoupit nechtěla. S sebou do kláštera přinesla i velké věno. Zemřela 17. dubna 1321 a byla pohřbena v klášteře Las Huelgas.

Měla nemanželského syna s šlechticem Pedrem Nunesem Carpinteiro:
 Juan Núñez de Prado, mistr Řádu calatravských rytířů

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Portugalské infantky
Portugalští římští katolíci
Lidé z Guimarãesu
Narození v Santarému (Portugalsko)
Narození 25. února
Narození v roce 1259
Úmrtí 17. dubna
Úmrtí v roce 1321
Úmrtí v Burgosu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Ženy